Olar este un nume de familie. Se poate referi la una din următoarele persoane:

 Corina Olar (n. 1984), jucătoare română de fotba
 Corneliu Olar (1959-2022), deputat român
 Florentina Olar-Spânu (n. 1985), jucătoare română de fotbal

Nume de familie românești